Pyttebanan kan syfta på:

 Falkenbergs Järnväg
 Ängelholm–Klippans Järnväg